Alhambra Granadai palota, Spanyolország

Helyek

Spanyolország
Alhambra (Kasztília-La Mancha)

USA
Alhambra (Missouri)
Alhambra (Phoenix)
Alhambra (Illinois)
Alhambra (Kalifornia)
Alhambra (Louisiana)

Kanada
Alhambra (Alberta)